Coronado (stad), Amerikaanse stad
Coronado eilanden, een eilandengroep in Mexico
Coronado (1935), een film van Norman Z. McLeod
Coronado (2003), een film van Claudio Fäh
Vázquez de Coronado, ook Coronado, een kanton van de Costa Ricaanse provincie San José